De groene mijl (roman) (The Green Mile), een roman van Stephen King.
The Green Mile (film), de verfilming van deze roman.